

Geografia

Dunton (Bedfordshire)
Dunton (Buckinghamshire)
Dunton (Norfolk)
Dunton (Essex)